Magallón steht für:

 Magallón (Saragossa), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Saragossa

Magallón ist der Familienname folgender Personen:

 Jonny Magallón (* 1981), mexikanischer Fußballspieler
 Susana Aurora Magallón Puebla, mexikanische Biologin